Live Bait for the Dead е концертен албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 19 август 2002 г. от Abracadaver. Записан е в Rock City, Нотингам на 14 април 2001 г.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Джиън Пайръс – китара
 Робин Ийгълстоун – бас
 Мартин Пауъл – клавиши
 Ейдриън Ерландсън – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2002 година